Een telegrafische code (ook: telegrafische verkorting) kan verwijzen naar verkorte aanduidingen, bestaande uit drie of vier letters, van spoorwegstations in Nederland en België:
 Lijst van spoorwegstations in Nederland
 Lijst van NMBS-stations in België